Sudety (něm. Sudetenland) může označovat:
 Sudety – pohraniční oblasti dnešní České republiky, ve kterých do roku 1945 převažovalo německé obyvatelstvo
 Subprovincie Sudety – pohoří na severu Česka (Krkonošsko-jesenická subprovincie)
 Sudetenland (provincie, 1918) – roku 1918 Němci vyhlášená provincie následně obsazená československým vojskem
 Říšská župa Sudety (1939–1945) – správní útvar nacistického Německa na území obsazeného Československa